Zębowo ist der Name von drei Dörfern in Polen:

 Zębowo (Lwówek) in der Woiwodschaft Großpolen
 Zębowo (Obrowo) in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Zębowo (Kobylnica) in der Woiwodschaft Pommern